En bâtiment, une culée est un élément statique de maçonnerie destiné à contenir la poussée d'un arc, d'une arche, d'une voûte, d'un arc-boutant. Ce type de butée équilibre la poussée des voûtes et celle des terres.
 En ouvrages d'art, une culée est un élément statique et massif en béton ou en métal, destiné à recevoir l'extrémité d'un tablier d'un pont ou d'un viaduc.

Notes et références

Voir aussi 
 Lexique des arcs et voûtes